Super Six (deutsch: Super Sechs) bezeichnet:

Fahrzeug Modelle:
 Essex Super Six (1918–1932), Pkw der Essex Motor Company
 Hudson Super Six (1916–1928/1933–1934/1940–1942/1946–1951), Pkw der Hudson Motor Car Company
 Opel Super 6 (1937–1938), Pkw der Adam Opel AG in der Bezeichnung für den Export
 ein Pkw der Adam Opel AG in der Bezeichnung für den Export, siehe Opel Kapitän#Kapitän ’39 (1938–1940)
 ein Motorrad-Modell der Suzuki Motor Corporation, siehe Suzuki T 20 (1965–1967)
 ein Fahrrad-Modell von Cannondale

Weitere Bedeutungen:
 Super Six World Boxing Classic (2009–2011), Boxturnier im Supermittelgewicht
 ein Rugbyturnier, siehe Super 14#Geschichte (1992)
 eine Spielvariante beim Snooker, siehe Six-Red-Snooker
 der Rufname von in Somalia eingesetzten MH-60 Black Hawks, siehe Schlacht von Mogadischu (1993)
 Super Six, ein Würfelspiel

Siehe auch:
 Super 6
 Six